HK1 bzw. HK-1 steht für:
 Heinonen HK-1, finnisches Sportflugzeug
 Herstellkosten 1, zentrale Kostenart im betrieblichen Rechnungswesen
 Hexokinase 1, Enzym, Isoform I oder A
 Hughes-Kaiser 1, US-amerikanischer Flugbootauftrag, siehe Hughes H-4

HK1